Серия B 1977/1978 () — 46-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 11 сентября 1977 года и закончился 11 июня 1978 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1977/78 на legaserieb.it
 Серия B 1977/78 на rsssf.com

1977/1978
Футбол в Италии в 1977 году
Футбол в Италии в 1978 году